Posição de atendimento ou P.A. – como usualmente é utilizada em empresas de call center – é a denominação utilizada para referir-se uma unidade de contato entre a empresa e seu cliente compreendida por um operador de computador e um terminal de informática ligado em rede.

Ciência da computação